L'expression Oscars du cinéma 1977 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1977 et honorait des films sortis en 1976.

Pour les films sortis en 1977 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1978.